Qar est la  de l'alphabet géorgien.
 Qar, prêtre dans l'Égypte antique, est chargé du culte funéraire de Khéphren et de Mykérinos par Pépi .